Киструсский — фамилия; имеет женскую форму Киструсская.
 Киструсский, Иван Иванович (в монашестве Иоанн; 1878—1937) — епископ Русской православной церкви, епископ Раненбургский, викарий Рязанской епархии. 
 Киструсский, Пётр Елисеевич (в монашестве Стефан; ок. 1860—1901) — архимандрит Русской православной церкви, настоятель Жировичского монастыря.